John Sneddon ist der Name folgender Personen:

* John Sneddon (Fußballspieler, 1867) (1867–??), schottischer Fußballspieler
 John Sneddon (Fußballspieler, 1914) (1914–1986), schottischer Fußballspieler